San Sekondo ima više značenja:
 San Sekondo (Asti)
 San Sekondo (Bijela)
 San Sekondo (Peruđa)